Nugaal oder Nogal steht für:

 Nugaal (Fluss), ein Fluss im Nordosten Somalias
 Nugaal (Region), eine der 18 Regionen Somalias

Nogal ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Nogal (* 1990), polnischer Eisschnellläufer